Газ:

 Газ — агрегатний стан речовини.
 Газ — широковживане позначення природного газу.
 Газ (тканина) — легка прозора тканина.
 Автомобілі ГАЗ — марка автомобілів, що виробляються на Горьківському автомобільному заводі.
 Газ (педаль) — педаль у автомашині, що придає траспортному засобу більшу швидкість.
 Група ГАЗ — російське відкрите акціонерне товариство «ГАЗ».
 ГАЗ — скорочення від Горьківський автомобільний завод, який є складовою «Групи ГАЗ».